Andreas Photiou (Lanarca, 12 de agosto de 1989) é um futebolista cipriota que atua como goleiro. Desde 2006 joga no AEK Larnaca.

Ligações externas
 Andreas Photiou

Futebolistas de Chipre
Futebolistas do Nea Salamina